Андре́й Анато́льевич Булдако́в (род. 14 марта 1979 года, Ижевск, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, игравший в клубе российской Суперлиги «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы ижевской «Ижстали». Дебютировал в сезоне 1996/1997 в нижнекамском «дубле» «Нефтехимика» в первой лиге. В сезоне 1998/1999 вошёл в основной состав клуба, игравший в Суперлиге. 

По ходу сезона 1998/1999 покинул Нижнекамск и продолжил карьеру в клубах, игравших в высшей лиге страны:
сначала перейдя в состав лениногорского «Нефтяника», а через год — в состав ижевской «Ижстали» . С 2003 года представлял волжскую «Ариаду» (первая лига), с 2004 — «Олимпию» из Кирово-Чепецка (высшая лига). Завершил карьеру в 2006 году.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк